Григорівка (до 2016 — Мануїлівка) — селище в Дергачівському районі Харківської області.
 Мануїлівка (станція) — вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.

Також 
 Мануйлівка